Goree ist die Bezeichnung:

 einer Insel vor Senegal, siehe Gorée
 eine Stadt in Texas, siehe Goree (Texas)
eine Insel in den Niederlanden, siehe Goeree-Overflakkee
ein Film, siehe Goree (Film)

Goree ist der Familienname folgender Person:
 Marcus Goree (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eli Goree, kanadischer Schauspieler